La competició individual femenina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 2012. La competició es realitzà a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, sobre pista de gespa entre el 28 de juliol i el 4 d'agost.

Hi participaren 64 tennistes de 34 països diferents. La defensora de la medalla d'or aconseguida a Pequín, la russa Ielena Deméntieva no va poder defensar el títol ja s'havia retirat del tennis l'any 2010. La tennista estatunidenca Serena Williams es va imposar en la final i completar el Golden Slam gràcies als quatre Grand Slams aconseguits prèviament, fita que només havia aconseguit l'alemanya Steffi Graf l'any 1988. Williams fou la primera tennista a completar el Golden Slam tant en categoria individual com en dobles. L'estatunidenca ja s'havia imposat en la final de Wimbledon celebrada un mes abans en el mateix escenari, i també va igualar la seva germana Venus que també havia guanyat la medalla d'or a Sydney l'any 2000.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Viktória Azàrenka  (Bronze)
  Agnieszka Radwańska  (1a ronda)
  Maria Xaràpova  (Argent)
  Serena Williams  (Or)
  Samantha Stosur  (1a ronda)
  Petra Kvitová  (Quarts de final)
  Angelique Kerber  (Quarts de final)
  Caroline Wozniacki  (Quarts de final)

  Sara Errani  (1a ronda)
  Li Na  (1a ronda)
  Ana Ivanović  (3a ronda)
  Dominika Cibulková  (1a ronda)
  Vera Zvonariova  (3a ronda)
  Maria Kirilenko  (4a classificada)
  Sabine Lisicki  (3a ronda)
  Nàdia Petrova  (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení al lloc web oficial 
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a sports-reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines